Кру́пка:

Растения 
 Крупка () — род растений семейства Капустные.
 Крупка дубравная
 Крупка молочно-белая
 Крупка альпийская
 Крупка бутанская

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крупки — город в Минской области.
 Крупка — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Крупка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Крупка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Чехия 
 Крупка — город в Устецком крае.

Польша 
 Крупка— селение в Верушувском повете Лодзинского воеводства.

Реки 
 Крупка — река в Новгородской области России, впадает в озеро Ильмень.
 Крупка — река в Гродненской области Белоруссии, приток Дитвы.
 Крупка — река в Могилёвской области Белоруссии, приток Прони.
 Крупка — река в Дмитриевском районе Курской области России, приток Свапы.
 Крупка — река в Рыльском районе Курской области России, приток Обесты.
 Крупка — река во Львовском районе Львовской области Украины, приток Верещицы.
 Крупка — река в Лужском районе Ленинградской области, впадает в озеро Большое Клобутицкое.

Другие значения 
 Крупка, Илья Захарович (1904—1970) — советский колхозник, бригадир колхоза «Большевик» Ново-Санжарского района Полтавской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Крупка пшеничная — промежуточный продукт измельчения зерна пшеницы при переработке ее в сортовую (белую) муку.

См. также 
 Крупко
 Крипке — еврейская топонимическая фамилия (название города Крупки на идише).